Доломіт — породотвірний мінерал класу карбонатів, подвійна вуглекисла сіль кальцію і магнію.
 Доломіт (гірська порода) — осадова карбонатна гірська порода, що цілком або переважно складається з мінералу доломіту.
 Доломі́ти, Доломітові Альпи — гірський масив у Східних Альпах на північному сході Італії.
 Доломіт — вантажно-пасажирська залізнична станція Донецької дирекції Донецької залізниці.